kvén nyelv
 kvén nép